

Прізвище 

 Альберто Еррера-і-Франкі — тимчасовий президент Куби

Топоніми

Населені пункти та їхні частини

 Франкі — село в гміні Кросневіце Кутновського повіту Лодзинського воєводства
 Франкі — село в гміні Рихвал Конінського повіту Великопольського воєводства
 Франкі — частина села Ґайковіце в гміні Мощениця Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Франкі — частина села Залесе в гміні Камениця Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Франкі — частина села Язево в гміні Штабін Августівського повіту Підляського воєводства

Примітки 

Іспанські прізвища